Dagger Records – amerykańska wytwórnia płytowa
 crux philologorum – znak typograficzny w postaci krzyża/sztyletu †